Антенуччи () — итальянская фамилия. Известные носители:

  — американский профсоюзный деятель.
 Антенуччи, Мирко (род. 1984) — итальянский футболист.
  (род. 1965) — французский историк.